Kapelščak (mađarski Szentmargithegy) je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Sveti Martin na Muri, Međimurska županija.

Poznate osobe

 Viktor Šipek (* 1896. - † 1968.), slikar.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 173 stanovnika te 53 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Međimurskoj županiji